Spectra steht für:
 Polyethylen (als Handelsname)
 Kia Spectra, Automodell der Marke Kia

Siehe auch:
 Spectra Energy
 Spectra-Physics